Liebmann ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Liebmann (1865–1924), deutscher Arzt und Spezialist für Sprachstörungen
 Andreas Liebmann (* 1967), österreichischer Diplomat
 Charles Liebmann (1837–1928), deutscher Unternehmer
 Curt Liebmann (1881–1960), deutscher General der Infanterie
 Frederik Liebmann (1813–1856), dänischer Botaniker
 Gebrüder Liebmann, deutsch-jüdische Fabrikanten
 Gerhard Liebmann (* 1970), österreichischer Schauspieler
 Hans Liebmann (1910–1973), deutscher Hydrobiologe
 Hannes Liebmann (* 1956), österreichischer Schauspieler
 Harry Liebmann (1876–1941), deutscher Bildhauer, Professor
 Heinrich Liebmann (1874–1939), deutscher Mathematiker (Karl Otto Heinrich Liebmann)
 Helene Liebmann (geb. Riese, später Liebert; * 1795; † nach 1859), deutsche Pianistin, Komponistin und Sängerin
 Henry Liebmann (1836–1915), deutscher Unternehmer
 Hermann Liebmann (1882–1935), deutscher Politiker (SPD), sächsischer Innenminister
 Irina Liebmann (* 1943), deutsche Schriftstellerin
 Joseph Liebmann (1831–1913), deutscher Unternehmer
 Jost Liebmann (1639–1702), deutsch-jüdischer Hoffaktor
 Konrad Liebmann (1846–1917), preußischer Generalmajor
 Kurt Liebmann (1897–1981), deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Maximilian Liebmann (1934–2022), österreichischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Michael Liebmann (1810–1874), deutscher Arzt, Freund und Unterstützer von Fritz Reuter
 Michail Jakowlewitsch Liebmann (1920–2010), russischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Nick Liebmann (1950–2006), Schweizer Jazzmusiker, Journalist und Sozialwissenschaftler
 Otto Liebmann (1840–1912), deutscher Philosoph
 Otto Liebmann (Verleger) (1865–1942), Gründer und Verleger der Deutschen Juristen-Zeitung, als Jude verfolgt
 Richard Liebmann (1811–1871), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Robert Liebmann (1890–1942), deutscher Drehbuchautor
 Samuel Liebmann (1799–1872), deutscher Brauer und Gründer der S. Liebmann Brewery in Brooklyn
 Sandra Wallner-Liebmann (* 1968), österreichische Ernährungswissenschaftlerin und Politikerin
 Werner Liebmann (* 1951), deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer
 Wilhelm Otto Liebmann (1806–1871), deutscher Jurist, Politiker und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

Liebmann bezeichnet:
 Liebmann (Film), deutsch-französischer Spielfilm der Regisseurin Jules Herrmann aus dem Jahr 2016

Siehe auch:
 Liebman
 Libman
 Liefmann
 Liepmann
 Liebmann-Aufzeichnung, stichpunktartige Zusammenfassung einer Rede, die Adolf Hitler am 3. Februar 1933 vor den höchsten Vertretern der Reichswehr hielt
 Satz von Liebmann, klassisches Resultat der Differentialgeometrie
 IEEE Morris N. Liebmann Memorial Award